Sumatra Selatan () ist eine Provinz im Südosten der indonesischen Insel Sumatra.

Geographie 
Südsumatra ist mit einer Ausdehnung von 91.592 km² die fünftgrößte Provinz Sumatras. Der vorwiegend flache, sumpfige Ostteil der Provinz wird von großen Flüssen durchströmt und von dem Flussdelta des 750 Kilometer langen Musi beherrscht. Weitere Flüsse sind: Ogan Komering, Lematang, Batanghari, Leko, Lalang und Rawas. Hohe Berge sind Dempo, Bepagut, Ulupalik und Seblat.

Die vor der Küste gelegenen Inseln Bangka und Belitung wurden im Jahr 2000 als eigene Provinz Kepulauan Bangka-Belitung von Sumatra Selatan abgetrennt.

Die Provinz zählt zu den rückständigeren Indonesiens. Außerhalb der Hauptstadt Palembang sind Verkehrswege und Infrastruktur schlecht entwickelt. Die Wirtschaft ist vorwiegend landwirtschaftlich geprägt. Die Ebenen Südsumatras sind auch ein wichtiges Anbaugebiet von Ölpalmen. Durch die Expansion des Anbaus seit ca. 2005 wurde der Tieflandregenwald großflächig gerodet. Allerdings gibt es auch Best Management Practice-Plantagen, die den Einsatz von chemischem Dünger und Pestiziden minimieren und Bodendecker gegen die Erosion anpflanzen.

Verwaltungsgliederung 
Sumatra Selatan besteht aus folgenden 13 Kabupaten (Regierungsbezirken) und 4 Kota (Städten):

Die Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir und Musi Rawas Utara wurden im Jahr 2003 durch Abspaltung aus den Kabupaten Muara Enim und Musi Rawas gebildet.

Quelle: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019
(Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019): 
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen vom 1. Halbjahr 2019.

Geschichte 
An der Stelle der heutigen Provinz befand sich im frühen Mittelalter das Reich Srivijaya, das aufgrund der Lage nahe der Straße von Malakka zu einem bedeutenden Handelsreich expandierte. Im 19. Jahrhundert kam Sumatra Selatan unter niederländische Kolonialverwaltung. Seit 1949 ist sie Provinz des seitdem unabhängigen Indonesiens.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung unterteilt sich in mehrere ethnische Gruppen, wobei Malaien die Mehrheit stellen.
Im späten 14. und bis zu Beginn des 15. Jh. wurde die Region von Arabern und indischen Seefahrern aus Gujarat islamisiert, wobei sich wie in vielen Teilen Indonesiens auch vorislamische Traditionen erhalten haben. 97,1 Prozent der Einwohner sind sunnitische Muslime, der Anteil der Christen beträgt 1,56 Prozent (2019: 79.630 Protestanten, 49.535 Katholiken).

Literatur 
 Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2020 (South Sumatra Province in Figures) 2020, Badan Pusan Statistik Provinsi Sumatera Utara (E-Book, indonesisch/englisch)

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Indonesische Provinz
Sumatra